Christian Lell (München, 29. kolovoza 1984.), njemački je nogometni branič koji igra za Weyarn.

Karijera

Klupska karijera
Lell je izrastao u juniorskoj ekipi FC Bayern Münchena. Lell je u Bayern München II prešao 2001. godine. Svoj prvi Bundesligaški nastup imao je 4. listopada 2003. protiv Herthe Berlin. Lell je zatim posuđen 1. FC Kölnu između 2004. i 2006. godine.

Sezona 2007./08. je puno značila Christianu Lellu. Zbog ozljede standardnog braniča Willyja Sagnola, trener Ottmar Hitzfeld je ubacio Lella u prvu momčad. Iste sezone, Lell je zaigrao 28 puta u Bundesligi, postigao jedan pogodak, i četiri puta asistirao za gol. U Njemačkom kupu, odigrao je osam utakmica, dok je u Kupu UEFA skupio 11 nastuupa i jedan pogodak.

Reprezentacija
Christian Lell je zaigrao za njemačku mladu reprezentaciju na FIFA SP-u za mlade, 2003. godine.

Statistika
Ažuirano: 10. svibnja 2009.

*Igrano u 2. Bundesligi.

Nagrade i uspjesi
Bundesliga: 2007./08.
Njemački kup: 2008.
Njemački liga-kup: 2007.
2. Bundesliga: 2005.

Izvori

Vanjske poveznice
Statistika na Fussballdaten.de 

Njemački nogometaši
Nogometaši FC Bayern Münchena
Nogometaši Herthe BSC
Nogometaši 1. FC Kölna
Aktivni nogometaši koje treba ažurirati